Fort National peut-être :
Une ville d'Algérie,
un quartier de Port-au-Prince,
un fort de Saint-Malo.